Libertus ist der Name folgender Personen:

 Libert Froidmont (auch: Libertus Fromundus oder Libertus Fromondus; 1587–1653), französischer Mathematiker, Astronom, Philosoph und katholischer Theologe

Siehe auch:
 Freigelassener